Somerville je název sídel ve Spojených státech:

 Somerville (Alabama), město v okresu Morgan County v Alabamě
 Somerville (Indiana), město v okresu Gibson County v Indianě
 Somerville (Jižní Karolína), město v okresu Dorchester County v Jižní Karolíně
 Somerville (Maine), město v okresu County v Maine
 Somerville (Massachusetts), město v okresu Middlesex County v Massachusetts
 Somerville (Mississippi), sídlo v Leflore County v Mississippi
 Somerville (New Jersey), město v okresu Somerset County v New Jersey
 Somerville (Ohio), sídlo v Butler County v Ohiu
 Somerville (Tennessee), město v okresu Fayette County v Tennessee
 Somerville (Texas), město v okresu Burleson County v Texasu
 Somerville (Virginie), nezařazené území v okresu Fauquier County ve Virginii

Somerville je také příjmení, mezi nositele patří:

 Amanda Somerville (* 1979), americká  písničkářka
 Geraldine Somerville (* 1967), irská herečka
 James Somerville (1882–1949), britský admirál
 Jimmy Somerville (* 1961), skotský hudebník
 Mary Somerville (1780–1872), skotská astronomka a matematička

Somerville rovněž odkazuje na: 

 Somerville (kráter), kráter na Měsíci
 Somervilleův ostrov, ostrov v Antarktidě
 Somerville College, kolej Oxfordské univerzity ve Spojeném království

podobné
 Sommerville